«Се́лтик» (, ; ) — шотландский профессиональный футбольный клуб из города Глазго. Выступает в шотландском Премьершипе, высшем дивизионе Шотландской профессиональной футбольной лиги.

Обладатель наибольшего количества титулов победителя Кубка Шотландии (40), а также второй клуб в Шотландии по общему количеству титулов.

Поддерживается католической частью Глазго в отличие от клуба «Рейнджерс», считающегося протестантским. Противостояние этих клубов является одним из старейших дерби в мире, к тому же с религиозным подтекстом. Эмблема «Селтика» — четырёхлистный клевер, счастливый символ Ирландии, который изображён в традиционных зелёно-белых цветах, недвусмысленно указывая на происхождение клуба, основанного ирландскими эмигрантами-католиками. Традиционная форма клуба, которая не менялась с самого основания — полосатые зелёно-белые футболки, белые шорты и белые гетры. Домашний стадион команды — «Селтик Парк», вмещающий 60 411 болельщиков.

История 

Официально клуб был учрежден братом Уолфридом (о. Эндрю Керинсом) 6 ноября 1887 года, но первый матч провел только 28 мая 1888 года против «Рейнджерс». Встреча закончилась победой «Селтика» со счетом 5:2. Спустя четыре года в 1892 году «Селтик» завоевал свой первый серьёзный трофей — Кубок Шотландии. Тот успех оказался не случайным, так как уже в 1893 году клуб завоевал своё первое звание чемпиона Шотландии и подтвердил титул на следующий сезон. Всего с момента основания клуб 46 раз становился чемпионом Шотландии (последний раз в сезоне 2014/15), а также больше всех (36 раз) становился обладателем Кубка Шотландии (последний раз в сезоне 2012/13).

С конца XIX века для клуба начались «золотые времена». Бывший игрок команды Вилли Мейли был избран на должность менеджера, он стал первым легендарным тренером в истории «Селтика». Он руководил клубом с 1897 по 1940 годы. В период с 1905 по 1910 годы «Селтик» шесть раз подряд становился национальным чемпионом, при этом в 1907 году клуб впервые в истории шотландского футбола сделал дубль и повторил это достижение в следующем сезоне. Когда Мейли покинул свой пост, в истории клуба начался упадок.

Лишь в 1965 году «Селтик» вернул себе позиции лидера шотландского футбола, после прихода на пост менеджера Джока Стейна. С 1966 по 1974 год клуб девять раз подряд становился национальным чемпионом. Под руководством Стейна у «Селтика» снова наступил триумфальный период, только на внутренней арене команде удалось завоевать 24 трофея. А в 1965 году «кельты» стали первым футбольным клубом в мире, выпускающим собственную газету.

В 1967 году «Селтик» стал первым британским клубом и, на сегодняшний день, единственной шотландской командой, завоевавшей Кубок европейских чемпионов победив в финале миланский «Интернационале» со счётом 2:1. Игроки «Селтика», которые добились этой исторической для британского футбола победы, впоследствии получили прозвище — «Лиссабонские львы». В том же сезоне «кельты» выиграли все соревнования, в которых принимали участие: чемпионат Шотландии, Кубок Шотландии, Кубок лиги, Кубок европейских чемпионов, Кубок Глазго. Они уступили лишь в играх за Межконтинентальный кубок против аргентинского «Расинга», но формально это уже был следующий сезон (игры проходили в октябре-ноябре 1967 года).

7 июня того же года в матче с мадридским «Реалом» на стадионе «Сантьяго Бернабеу» «Селтик» выиграл Кубок имени Альфредо ди Стефано (). Матч рассматривался как благодарственный в честь Альфредо ди Стефано. Игра завершилась победой «Селтика» со счётом 1:0. Автором единственного гола стал Бобби Леннокс.

В 1970 году клуб снова достиг финала Кубка европейских чемпионов, но в дополнительное время проиграл голландскому «Фейеноорду» со счетом 1:2 на знаменитом стадионе «Сан-Сиро».

В новейшей истории «Селтика» успехи клуба связывают с именами тренеров Гордоном Страканом и Мартином О’Нилом. В сезоне 2000/2001, в дебютном для О’Нила, «Селтику» удалось выиграть все внутренние кубки. А в 2003 году клуб дошёл до финала Кубка УЕФА, где в дополнительное время уступил португальскому «Порту» Жозе Моуринью со счетом 2:3. Тогда, несмотря на отсутствие билетов на матч, более 80 тысяч болельщиков «бело-зелёных» прибыли в Севилью, чтобы поддержать свою команду. При этом ни один фанат «Селтика» не был арестован, болельщики получили специальную награду от УЕФА и ФИФА «за преданность и образцовое поведение». Совместное исследование компании Capita Consulting и университета Крэнфилда выявило, что клуб поддерживают 9 миллионов человек, в том числе 1 миллион в Северной Америке. В 2004 году у клуба появился собственный телеканал. В середине 2005 года в команду пришёл Гордон Стракан, под чьим руководством команда выиграла три национальных чемпионата и Кубок лиги.

С 25 марта 2010 года по 2014 год должность главного тренера «кельтов» занимал бывший полузащитник клуба Нил Леннон. Он сменил на этом посту Тони Моубрея, который также играл за «Селтик» на позиции защитника.

В 2012 году традиционный соперник «Селтика» в национальном первенстве, «Рейнджерс», из-за финансовых проблем был переведён в Третий дивизион страны, и у клуба практически не осталось серьёзных конкурентов на внутренней арене.

20 мая 2016 года североирландец Брендан Роджерс сменил на посту главного тренера Ронни Дейлу. Контракт был подписан на 1 год.

27 ноября 2016 года «Селтик» победил «Абердин» в финале Кубка шотландской лиги со счётом 3:0 и завоевал 100-й трофей за 129-летнюю историю клуба. В том же сезоне, но уже в рамках чемпионата страны, «Селтик» впервые за 118 лет в истории турнира закончил сезон без поражений.

17 декабря 2017 года в чемпионате Шотландии против «Хартс» закончился для «Селтика» разгромным поражением со счетом 0:4. Это поражение стало первым для команды во внутренних соревнованиях за 69 игр. Тем не менее, итогам сезона 2017/18 «Селтик» во второй раз подряд выиграл чемпионат, Кубок Шотландии и Кубок шотландской лиги (так называемый «домашний требл»).

26 февраля 2019 года Брендан Роджерс покинул клуб, возглавив английский клуб «Лестер Сити». Место Роджерса на посту главного тренера «Селтика» занял Анге Постекоглу.

Текущий состав 
 По состоянию на 15 сентября 2022 года

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Официальные лица клуба

Совет директоров

Персонал

Главные тренеры 

Ниже представлены главные тренеры «Селтика» за всю историю клуба с указанием годов работы и числа завоёванных трофеев.

Капитаны клуба 
Ниже представлены капитаны «Селтика» за всю историю клуба с указанием годов обладания повязки лидера клуба и числа завоёванных трофеев за это время.

Игроки-рекордсмены

Достижения

Национальные 
 Чемпионат Шотландии
 Чемпион (52): 1892/93, 1893/94, 1895/96, 1897/98, 1904/05, 1905/06, 1906/07, 1907/08, 1908/09, 1909/10, 1913/14, 1914/15, 1915/16, 1916/17, 1918/19, 1921/22, 1925/26, 1935/36, 1937/38, 1953/54, 1965/66, 1966/67, 1967/68, 1968/69, 1969/70, 1970/71, 1971/72, 1972/73, 1973/74, 1976/77, 1978/79, 1980/81, 1981/82, 1985/86, 1987/88, 1997/98, 2000/01, 2001/02, 2003/04, 2005/06, 2006/07, 2007/08, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2021/22

 Кубок Шотландии
 Обладатель (40, рекорд): 1891/92, 1898/99, 1899/1900, 1903/04, 1906/07, 1907/08, 1910/11, 1911/12, 1913/14, 1922/23, 1924/25, 1926/27, 1930/31, 1932/33, 1936/37, 1950/51, 1953/54, 1964/65, 1966/67, 1968/69, 1970/71, 1971/72, 1973/74, 1974/75, 1976/77, 1979/80, 1984/85, 1987/88, 1988/89, 1994/95, 2000/01, 2003/04, 2004/05, 2006/07, 2010/11, 2012/13, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20

 Кубок шотландской лиги
 Обладатель (21): 1956/57, 1957/58, 1965/66, 1966/67, 1967/68, 1968/69, 1969/70, 1974/75, 1982/83, 1997/98, 1999/2000, 2000/01, 2005/06, 2008/09, 2014/15, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2021/22, 2022/23

 Кубок Глазго
 Обладатель (29): 1891, 1892, 1895, 1896, 1905, 1906, 1907, 1908, 1910, 1916, 1917, 1920, 1921, 1927, 1928, 1929, 1931, 1939, 1941, 1949, 1956, 1962, 1964, 1965, 1967, 1968, 1970, 1975 (разделённый), 1982

 Кубок коронации
 Обладатель: 1953

Международные 
 Кубок европейских чемпионов
 Победитель: 1967
 Финалист: 1970

 Кубок УЕФА
 Финалист: 2003

 Межконтинентальный кубок
 Финалист: 1967

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба

Футбольные клубы Шотландии
Футбольные клубы Глазго